Der Kanton Jonzac ist ein französischer Wahlkreis im Département Charente-Maritime und in der Region Nouvelle-Aquitaine. Er umfasst 44 Gemeinden im Arrondissement Jonzac. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er im Frühjahr 2015 erheblich erweitert.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 44 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Jonzac die 20 Gemeinden Agudelle, Champagnac, Chaunac, Fontaines-d’Ozillac, Guitinières, Jonzac, Lussac, Léoville, Meux, Moings, Mortiers, Ozillac, Réaux, Saint-Germain-de-Lusignan, Saint-Martial-de-Vitaterne, Saint-Maurice-de-Tavernole, Saint-Médard, Saint-Simon-de-Bordes, Vibrac und Villexavier. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 173,11 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 1711.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2016: Fusion Moings, Réaux  und Saint-Maurice-de-Tavernole → Réaux sur Trèfle

Politik

Einzelnachweise 

Jonzac